Касти́лия () — исторический регион в Испании, который состоит из двух исторических областей: Старой Кастилии в северо-западной Испании, и Новой Кастилии в центре страны.

Изначально, Кастилия как исторический регион располагалась в нижней части Кантабрийской горной гряды, по направлению на восток от королевства Астурия и на перекрестье дорог между плоскогорьем, Пиренеями и северо-западом полуострова. Несмотря на то, что в этом регионе смешались народы самого разного происхождения, кажется, доминирующими были баски, которые почти не подверглись явлению романизации. Может поэтому они сохранили свои архаичные социально-экономические структуры, успешно противостоя сначала вестготам, а потом и мусульманам. На протяжении царствования Альфонсо I (739—757) на южной границе королевства были построены многочисленные оборонительные крепости, откуда и происходит название Кастилия, упомянутое первый раз в IX веке. С этого времени эволюция Кастилии была связана с процессом Реконкисты, а когда вскоре был занят правый берег реки Эбро, — кастильцы начали активно осваивать долину р. Дуэро.

Ранее восточная область королевства Леон, Кастилия в XI веке становится независимым государством со столицей в Бургосе, а позднее в Вальядолиде, и ведущей силой в 400-летней Реконкисте северноиберийских христианских государств против мусульманского правления, доминировавшего на полуострове с VIII века.

Захват Толедо в 1085 году добавил Новую Кастилию к территориям короны, и битва при Лас-Навас-де-Толоса (1212) ознаменовала потерю мусульманами большей части Юга. Леон объединился с Кастилией в 1230 году Последующие десятилетия принесли завоевание Кордовы (1236), Мурсии (1243) и Севильи (1248).

Династическое объединение королевств Кастилии и Арагона в 1469 году, когда Фердинанд Арагонский женился на Изабелле I Кастильской, привело к формальному созданию Испании как единого государства в 1516 году. Территория, традиционно считавшаяся кастильской, сейчас административно поделена на Испанские автономные сообщества Кастилия-Леон, Кастилия-Ла-Манча, Риоха и Мадрид.

Кастильский стал основным языком Испании — известный многим, кто говорит на нём, как кастейано () или просто испанский язык.

См. также 
 Список правителей Кастилии

Библиография 
 González Arce, José Damián; El color como atributo simbólico del poder (Castilla en la baja Edad Media). Cuadernos de arte e iconografía, ISSN 0214-2821, Том 6, Nº. 11, 1993, страницы 103-108
 El condado de Castilla (711-1038): La historia frente a la leyenda (2 vols.), de Martínez Díez, Gonzalo. Ediciones de historia, S.A. Marcial Pons.- 912 стр.- ISBN 978-84-95379-94-8 1ª изд. 2005 Мадрид.
 Сычёв Н. Книга династий. М., 2005.
 Хуан Лалагуна. Испания. История страны. М., 2009.
 История средних веков. Часть 1. М., 2005.
 История средних веков. Часть 2. М., 2005.
 Советская историческая энциклопедия: В 16 т.  — М.: Государственное научное издательство «Советская энциклопедия», 1961—1976. // Сайт «Руниверс»
 Documentos para la historia de las instituoiones de León y de Castillla. Ed. de Hinojosa, Madrid, 1919
 Bibliotece de autores españoles, tt. 66, 68, 70, Madrid, 1875, 1877, 1878.
 Castilla y España. Valladolid, 2000
 Martínez Díez G. El condado de Castilla (711–1038): la historia frente a la leyenda. Valladolid, 2005. Vol. 1–2

Примечания